CEMAC Cup 2005 jest to 2 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 3 - 12 lutego 2005. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2005 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2005 w Afryce
Piłka nożna w Gabonie